Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1972.

Setzliste

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 16. Jahrgang (1972), Heft 5 (fälschlicherweise mit 17. Jahrgang bezeichnet)

Anmerkungen 

1972
Tennisturnier 1972